Fröman är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anders Fröman (1931–2011), försvarsforskare
 Jan Fröman (född 1955), författare 
 Karl Fröman (1878–1959), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Nils Fröman, flera personer
 Nils Fröman (jurist) (1816–1888), ämbetsman och riksdagsman
 Nils Fröman (ingenjör) (1874–1955), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Nanny Fröman (1922–2013), fysiker
 Otto Fröman (1841–1927), väg- och vattenbyggnadsingenjör

Svenska efternamn